Nerge ist der Familienname folgender Personen:

 Heinrich Nerge (1875–1957), deutscher Politiker (SPD)
 Katrin Mahlkow-Nerge (* 1965), deutsche Agrarökonomin und Hochschullehrerin